В Список городов Республики Южная Осетия включены все города Республики Южная Осетия с указанием численности населения, а также даты их основания или первого упоминания в исторических источниках.

Примечания

См. также 
 Сёла Южной Осетии

Южная Осетия
Списки населённых пунктов Южной Осетии